1 miasto w Niermczech:
 Flensburg

1 miasto w USA:
 Flensburg

Inne:
 (14632) Flensburg – planetoida